Ballando con uno sconosciuto (Dance with a Stranger) – film del 1985 diretto da Mike Newell 
Dance with a Stranger – gruppo musicale norvegese
Dance with a Stranger – album dei Dance with a Stranger del 1987